Numele "Storck" se poate referi la:

 August Storck, companie producătoare de dulciuri din Germania

Nume de familie 
Storck este un nume de familie al unei familii românești de sculptori și artiști, purtat inițial de Karl Storck, de orgine german, stabilit la București în 1849. 

 Karl Storck (1826 - 1887), sculptor român de origine germană. 
 Carol Storck (1854 - 1926), sculptor, fiul lui Karl Storck 
 Frederic Storck (1872 - 1942), sculptor, fiul lui Karl Storck
 Cecilia Cuțescu-Storck (1879 - 1969), pictoriță, soția lui Frederic Storck.

Muzee 
 Muzeul de Artă Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck, înființat în 1951 în casa și din patrimoniul soților Cecilia și Frederic Storck.

Nume de familie